Председателят на Председателството на Босна и Херцеговина (на босненски: Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine) е държавният глава на страната. Мандатът му е четири години, като има право и на едно преизбиране.

Списък на председателите на Председателството на Босна и Херцеговина 

Политика на Босна и Херцеговина